Una buhardilla puede referirse a:
 Buhardilla, el desván, la parte de un edificio situada inmediatamente debajo del tejado, con techo en pendiente y destinada a vivienda u otros usos complementarios.
 Buhardilla, una ventana vertical que se levanta por encima del tejado de un edificio, con su caballete cubierto de tejas o pizarras, y que sirve para dar luz a los desvanes o para salir por ella a los tejados.

Enlaces externos